Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу C зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан и Сан-Марино. Матчи в группе C прошли с 4 сентября 2016 по 8 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 11 ноября 2016 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

8 мячей

  Сандро Вагнер

5 мячей

  Томас Мюллер
  Джошуа Кинг

4 мячей

  Михаэл Крменчик

3 мячей

  Афран
Исмайлов
  Тимо Вернер
  Серж Гнабри
  Юлиан Дракслер

  Леон Горецка
  Мохамед Эльюнусси
  Кайл Лафферти
  Антонин Барак

  Владимир Дарида

2 мячей

  Йонас Гектор
  Марио Гомес
  Сами Хедира
  Андре Шюррле

  Крис Брант
  Стивен Дэвис
  Джош Мадженнис
  Джейми Уорд

  Теодор Гебре Селассие
  Ян Копиц

1 гол

  Араз Абдуллаев
  Руслан Курбанов
  Максим Медведев
  Дмитрий Назаров
  Рашад Садыхов
  Рамиль Шейдаев

  Юлиан Брандт
  Джошуа Киммих
  Тони Кроос
  Шкодран Мустафи
  Месут Озиль
  Кевин Фолланд
  Матс Хуммельс

  Амин Юнес
  Адама Диоманде
  Мартин Самуэльсен
  Александр Сёдерлунн
  Мирко Палацци
  Маттиа Стефанелли
  Конор Вашингтон

  Стюарт Даллас
  Конор Маклафлин
  Гарет Маколи
  Джонни Эванс
  Яромир Змргал

1 автогол

  Рашад Садыхов
  Давиде Симончини

  Маттиа Стефанелли

  Микеле Чеволи

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир